Аржантан:

 Аржантан — город и коммуна во Франции.
 Аржантан — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Нижняя Нормандия.